Глава́цкий — фамилия. Известные носители:

 Главацкий, Александр Иванович (род. 1970) — белорусский легкоатлет.
 Главацкий, Георгий Константинович (1907—1990) — полковник, Герой Советского Союза.
 Главацкий, Михаил Ефимович (1924—2015) — советский и российский историк и педагог.